La saison 1935-1936 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1935-1936

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blidéen.
Le GSA: Gallia Sport d'Alger.
Le GSO: Groupement Sportif Orléansville.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.
L'RCMC: Racing Club Maison-Carrée.
L'OM: Olympique de Marengo.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division 
Les clubs qui la constituent sont :

L'SA: Stade Algérois.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'USB: Union Sportive Blida
L'RASA: Rugby Association Sports Algéroise.
L'SCUEB: Sporting Club Union El Biar.
L'USFE: Union Sportive Fort-de-l'eau.
L'RSA: Red Star d'Alger.
L'ASM: Association Sportive Montpensier-Berre.
L'ASD: Association Sportive Dellys.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Première Division

Calendriers de la Deuxième Division

Calendriers de la Troisième Division

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur

Palmarès de la Première Division

Match barrage pour le titre de Champion de  Division

Barrage pour l'accession 
Le MCA Champion de la Première Division Il joue avec le reléguable de la division d'honneur lOlympique de Marengo pour l'accession en division d'honneur

 MC Alger (MCA)
 Effectif : Missoum Sahnine, Dahmoun Ramdane, Derriche Braham, Abed (mistigri), Chelbabi Messaoud, Kermouche H'ssen, Berzig Mustapha, Albor Jordan (Argentin), Mustapha Kerarssi, Yamaren Ali, Branki Boualem (G.B) (français), Aberjoux Victor (Français ), Guetarni, Scandrani Hamoud, Bouhired

Palmarès de la Deuxième Division

Palmarès de la Troisième Division 
Dans chacun des trois groupes, les leaders furent 
pour le groupe A :  O.M.R.,  U.S.A.T.,  A.S.R.
Pour le groupe B :  A.S.D.O.,  F.C.R.,  A.O.
Pour le groupe C :  A.S.L.,  F.C.K.,  U.S.M.B.
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Source Classement final
A la suite des matches de classement, l’ASL était vainqueur dans la poule A devant l’OMR et l’ASDO, le FCK était vainqueur dans la poule B devant le FCR et l’USAT et AO était vainqueur dans la poule C devant l’ASR et l’USMB.
Poule A (Premièrs)

Poule C (Troisièmes)

25 mai FCK bat OMR par forfait.
25 mai USMB bat ASSB 2-1.
25 mai AO bat USAT 2-1.
Et le classement général de la  division devenait : 

Les huit premiers de ces clubs accèdent en seconde division.
Seuls demeurent donc en troisième division : ALBJPO, CAP, FCA, OPP, ASSB. JSR. CSST, SCER, ECS, SG, USA et USMB ; le GSBM. l’AS Ghrib, la JSSE et la RVS étant forfait général. A ces clubs viendront sans doute se joindre de nouvelles formations d’Alger et de l’intérieur, ce qui permettra à la commission des coupes et championnats de la L.A.F.A.

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 
 Concours Jeune Footballeur
 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1935-1936
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1935-1936
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie